Der Richter von Zalamea – film del 1920 diretto da Ludwig Berger
 Der Richter von Zalamea – film del 1956 diretto da Martin Hellberg
 Der Richter von Zalamea – film per la televisione del 1968 diretto da Oswald Döpke